Селище міського типу:
 Шишаки — Полтавська область, Шишацький район, районний центр
Села:
 Шишаки — Львівська область, Червоноградський район
 Шишаки — Полтавська область, Хорольський район

Інше:
 Шишаки (роз'їзд)